Боб Діллабаф (,  24 квітня 1941, Бельвіль —  27 березня 1997) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1957 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Детройт Ред-Вінгс», «Окленд Сілс», «Піттсбург Пінгвінс», «Клівленд Крузейдерс» та «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 300 матчів у НХЛ, включаючи 17 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Каліфорнія Голден-Сілс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Рочестер Американс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ВХА‎‎
Уродженці Бельвіля (Онтаріо)